Niquille ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Niquille (1912–1996), Schweizer Maler
 Jeanne Niquille (1894–1970), Schweizer Schriftstellerin und Archivarin in Freiburg im Üechtland
 Martha Niquille (* 1954), Schweizer Juristin
 Nicole Niquille (* 1956), Schweizer Lehrerin, Sportlerin und Bergführerin in Freiburg im Üechtland